

Personajes 
 Ginés de Arlés, notario mártir;
 Ginés de Clermont, obispo;
 Ginés de Fontenelle, monje;
 Ginés de la Jara, ermitaño;
 Ginés de Roma, actor, mártir.

Geografía 
 San Ginés, pedanía perteneciente al municipio de Murcia, España;
 San Ginés de Bamio, localidad del municipio de Villagarcía de Arosa;

Vías públicas 
 Plaza de San Ginés, vía pública en Cartagena;
 Plaza de San Ginés, vía pública en Murcia;
 Callejón de San Ginés, vía pública en Madrid;

Edificios 
 Iglesia de San Ginés, designación de varios templos;
 Teatro San Ginés, teatro de Santiago de Chile;

Empresas 
 Chocolatería San Ginés, en Madrid